Kombinace písmen Z, P a A může mít několik významů:
 ZPA, Závody přístrojů a automatizace –  výrobně hospodářská jednotka
 ZPA, Závody průmyslové automatizace – státní hospodářská organizace
 ZPA, zone of polarizing activity – vrstva mezenchymu